Spindler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Stanislaus Spindler (1763–1819), tysk tonsättare
 Fritz Spindler (1817–1905), tysk tonsättare
 Jader Volnei Spindler (född 1982), brasiliansk fotbollsspelare
 Johanne Spindler (1781–1861), dansk skådespelerska
 Karl Spindler, flera personer
 Karl Spindler (författare) (1796–1855), tysk romanförfattare
 Karl Spindler (militär) (1887–1951), tysk sjöofficer
 Michael Spindler (1942–2017), tysk-amerikansk företagsledare

Tyska efternamn